Sierola () — род ос-бетилид из надсемейства Chrysidoidea (Bethylidae, Hymenoptera). Более 200 видов.

Распространение 
Острова Тихого океана от Гавайских островов до Новой Зеландии и Японии. Из Европы известны ископаемые виды (Балтийский янтарь, Ровенский янтарь). Большинство видов отмечены на Гавайских островах (214 видов), Маркизские острова (11), Новая Зеландия (5), Австралия (4), Китай (4), Индия (3), Япония (2), Таиланд (1), Дальний Восток России (1), Америка (1).
По данным каталога перепончатокрылых России (2017) в Палеарктике 3 вида, в России 1 вид.

Описание 
Среднего размера осы-бетилиды. Отличаются субтреугольной ячейкой 2R1 и ареолетом (развитой ячейкой 1M). Самки и самцы крылатые. Переднее крыло с 5 ячейками (R, 1Cu, C, 1M, 2R1). Птеростигма и престигма крупные. В переднем крыле две замкнутые ячейки: медиальная и субмедиальная. Паразитоиды гусениц бабочек Gelechiidae, Tortricidae, Batrachedridae, Tineidae.
Усики 11-члениковые, нотаули отсутствуют. Сходен с Goniozus по наличию шва метапектально-проподеального диска и отсутствию зубчатого выступа, но отличается наличием замкнутой 2R12c переднего крыла.

Классификация 
Крупнейший род ос-бетилид, включает 250 видов и подвидов. Род был впервые выделен в 1881 году, а его валидный статус подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 2018 году бразильскими энтомологами Magno S. Ramos и Celso O. Azevedo.
Известно 2 ископаемых вида из балтийского и ровенского янтарей (Sierola hastata, Sierola rovniana)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †

Примечания

Литература

Ссылки 
 Bethylinae. biolib.cz

Бетилиды
Роды перепончатокрылых